Флаг Та́лицкого городского округа — официальный символ муниципального образования «Талицкий городской округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 мая 2001 года как флаг муниципального образования Талицкий район (после муниципальной реформы — Талицкий городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 992.

Описание 
Зелёное полотнище с воспроизведением фигур герба района в жёлто-золотистом и белом цвете.
Соотношение сторон полотнища — 3:5.

Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую.

Обоснование символики 
Ключ и волнообразный пояс — символ рек Пышма и Талица (Талые ключи), из которых последняя «не только дала название городу и району, но и послужила в прошлом «истоком» экономического развития региона».

Зелёный цвет полотнища и сноп — указание на развитое сельское хозяйство.

Примечания